Voici la liste des planètes mineures numérotées de 271001 à 272000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 271001 à 272000

271001-271100

271101-271200

271201-271300

271301-271400

271401-271500

271501-271600

271601-271700

271701-271800

271801-271900

271901-272000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000